Le titre Les Chefs-d'œuvre de la science-fiction peut faire référence à :
 Les Chefs-d'œuvre de la science-fiction, une anthologie de nouvelles de science-fiction (1970) ;
 Les Chefs-d'œuvre de la science-fiction, une collection d'ouvrages de science-fiction (1974-1976).